Салим Джубран (, ; род. 4 августа 1947 года, окрестности Хайфы, Подмандатная Палестина) — израильский юрист, судья Верховного суда Израиля с 2004 года. Председатель Центральной избирательной комиссии Израиля с апреля 2013 года.

Салим Джубран родился в немецкой колонии в окрестностях Хайфы, на территории Подмандатной Палестины (ныне Израиль). Его родители — арабы-христиане, потомки ливанских маронитов. Через несколько лет после его рождения семья переехала в Акко.

В 1963 году окончил среднюю школу «Терра Санта» () в Акко. Поступил на юридический факультет Иерусалимского университета, окончил его в 1968 году. В 1970 году, после двухлетней стажировки, получил лицензию на юридическую деятельность. Двенадцать лет занимался частной юридической практикой.

В июне 1982 года был назначен судьёй в мировой суд Хайфы, а в мае 1993 года перешёл на работу в окружной суд Хайфы.

В 2003 году исполнял обязанности судьи в Верховном суде Израиля. В мае 2004 года Джубран был назначен судьёй в Верховный суд, став первым арабом, постоянным членом этого суда.

10 ноября 2011 года Джубран, вместе с судьями Мирьям Наор и Эдной Арбель, отверг апелляцию бывшего Президента Израиля Моше Кацава против постановления окружного суда, признавшего его виновным в совершении двух изнасилований и ряда дополнительных половых преступлений.

В феврале 2012 года персона Джубрана привлекла к себе широкое общественное внимание, на инаугурации нового председателя Верховного суда Ашера Груниса Джубран не пел государственный гимн, в отличие от других присутствующих. Депутаты левых фракций встали на защиту Джубрана, аргументируя его нежелание петь гимн тем, что там говорится только о еврейской душе. Депутаты правых фракций осудили судью, по их мнению все граждане должны петь гимн, даже если им не нравятся его слова.

Примечания

Ссылки 
 Биография, на официальном сайте Управления судебной системы Израиля

Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме